Szarek ist ein polnischer Orts- und Familienname:

Ortsname:
 Szarek (Banie Mazurskie), Ort im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Zargen, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen
 Szarek (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Sargen, Kreis Lyck, Ostpreußen

Familienname:

 Jan Szarek (1936–2020), polnischer lutherischer Theologe, Bischof
 Janina Szarek (* 1950), polnische Regisseurin, Schauspielerin und Theaterpädagogin
 Łukasz Szarek (* 1990), polnischer Volleyballspieler
 Stanisław Szarek (* 1953), polnischer Mathematiker